Гончаров Володимир Іванович (1952—2015) — заслужений працівник освіти України, професор, доктор філософських наук, директор Інституту іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
 Гончаров Володимир Кирилович (1909, м. Замостя, Люблінська губернія (нині Польща) — 1987, Київ, СРСР) — радянський український археолог.
 Гончаров Володимир Леонідович (нар. 1980) — український і російський актор театру і кіно.
 Гончаров Володимир Максимович (1940—2022) — радянський і український режисер, аніматор, художник. Заслужений діяч мистецтв України (2010).
 Гончаров Володимир Михайлович (нар. 1936) — радянський і український скульптор. Член НСХУ (1995).
 Гончаров Володимир Олександрович (нар. 1977) — російський стрілець, що спеціалізується на стрільбі з пістолета. Призер чемпіонатів світу та Європи, учасник двох Олімпіад.
 Гончаров Володимир Петрович (нар. 1924) — радянський і український актор театру і кіно, режисер. Заслужений діяч мистецтв України (1995).

Примітки